Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 194e régiment de sécurité

Homonymie d'unités militaires